В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6–7, 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
 Відсутня
  Кріс Еверт (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors